Александров Борис Георгійович — український біолог
 Александров Борис Олександрович — радянський композитор